DBU Pokalen 2021-22 (også kendt som Sydbank Pokalen 2021-22 af sponsormæssige årsager) var den 68. udgave af DBU Pokalen. Finalen spilles på Brøndby Stadion.

Struktur 
I 1. runde var der 92 hold. 40 af holdene kom fra Superligaen, 1. division, 2. division. De resterende 52 hold kom fra kvalifikationskampene i Danmarksserien, DBU Bornholm, DBU Fyn, DBU Jylland, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland.

I 2. runde var der 52 hold. 46 vindere fra 1. runde, fra forårets 1. division deltager nr. 1 og 2. og fra forårets Superliga deltager nr. 7 - 10.

I 3 runde var der i alt 32 hold. 26 vindere fra 2. runde og fra forårets Superliga deltager nr. 1 - 6.

I 4. runde var der i 16 hold.

I 5. runde (kvartfinaler) var der 8 hold.

I 6 runde (semifinaler) var der 4 hold.

I 7. runde (finalen), vinderen af de to semifinaler.

Runder

1. runde

Sjælland/København/Lolland/Bornholm

Fyn/Sydlige del af Jylland

Midt/Nordjylland

2. runde

Vest

Øst

3. runde

4. runde

Kvartfinalerne

Semifinalerne

Finalen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Propositioner for DBU Pokalen 

2021-22
Fodboldsæson 2021-22
2021-22
Sport i Danmark i 2022